«Fame» — песня, написанная Дэвидом Боуи для альбома Young Americans, была издана в качестве сингла 25 июля 1975 года. Композиция поднялась на первую строчку хит-парада Billboard Hot 100 и находилась там в течение недели с 20 сентября 1975 года.

История записи 
Основная часть студийных сессий альбома Young Americans была завершена к концу 1974 года, но Боуи не торопился издавать новый материал, к тому же тогда закончился срок его контракта с менеджером . В этот период певец жил в Нью-Йорке и познакомился с Джоном Ленноном. Музыканты быстро нашли общий язык и часто музицировали вместе, что привело к однодневной сессии на студии Electric Lady Studios в январе 1975 года. В тот день Боуи и Леннон записали две песни, вместе с музыкантами из гастрольной группы Дэвида. Первоначально была записана кавер-версия композиции The Beatles «Across the Universe». Затем они сочинили ещё одну песню, получившую название «Fame»; она была вдохновлена гитарным риффом, написанным Карлосом Аломаром и названием, которое предложил Джон Леннон. Композиция была спешно «доведена до ума» усилиями Дэвида Боуи и записана в тот же день. Впоследствии оба трека появились на пластинке Young Americans. Несмотря на наличие только незначительного вклада, Леннон был заявлен соавтором в примечаниях к песне, из-за лирики (оплакивающей природу знаменитости) вдохновленной его беседами с Боуи по этому вопросу, и потому, что Боуи признал, что Леннон пел «Fame!» поверх гитарного риффа Аломара, который был катализатором этой песни. Голос Леннона также слышен в конце песни, в момент повторяющихся слов «Fame, Fame, Fame!». Его голос произносит это снова и снова, на быстрой, нормальной и медленной скорости воспроизведения, пока голос Боуи не вступает с финальным отрывком текста и поёт его до полного затихания песни.

На тот момент «Fame» стал самым большим хитом Боуи в США. Это был его первый хит, добравшийся до вершины чарта Billboard Hot 100, а также его первый трек, попавший в топ-10.

В Великобритании композиция добралась только до семнадцатой строчки национального чарта.

Список композиций оригинального сингла 
 «Fame» (Дэвид Боуи, Карлос Аломар, Джон Леннон) — 3:30
 «» (Дэвид Боуи) — 4:13
 Альтернативная версия сингла содержит композицию «Golden Years» на стороне «Б».
 Итальянская версия сингла содержит композицию «Space Oddity» на стороне «Б».

Участники записи 

Композиция «Fame»
 Дэвид Боуи — вокал, гитара
 Джон Леннон — вокал, гитара
 Карлос Аломар — гитара
 Эмир Кассан — бас
 Деннис Дэвис — ударные
  — перкуссия

Композиция «Right»
 Дэвид Боуи — вокал, гитара
  — бас
 Майк Гарсон — фортепиано
  — ударные
 Дэвид Сэнборн — саксофон
 Пабло Росарио — перкуссия
 Ларри Вашингтон — конга
 Лютер Вандросс — бэк-вокал
  — бэк-вокал
 Ава Черри — бэк-вокал

Fame ’90 

Ремикс на песню «Fame» был выпущен фирмой EMI в 1990 году, одновременно со стартом турне Sound + Vision Tour и выпуском компиляции Changesbowie. «Gass Mix» этой композиции появился в саундтреке к фильму «Красотка».

Список композиций
Авторами песня являются: Дэвид Боуи, Карлос Аломар и Джон Леннон.
 «Fame ’90» (совместно с Куин Латифой) — 4:10
 «Fame ’90» (House mix) — 5:58
 «Fame ’90» (Gass mix) — 3:36
 «Fame ’90» (Hip hop mix) — 3:10
 «Fame ’90» (Absolutely Nothing Premeditated/Epic Mix) — 14:25

Режиссёр Гас Ван Сент снял музыкальное видео для композиции «Fame ’90», который стал своего рода сборником отрывков из многих предыдущих видео Боуи. В этом же клипе Боуи исполнил танец с Луизой Лекавалье — одной из солисток квебекской труппы современного танца ()  (с этой труппой Боуи сотрудничал во время турне Sound + Vision).

В Великобритании и США песня была издана во множестве форматов, включая 7-дюймовый сингл, 12-дюймовый сингл, под названием «Arthur Baker Remixes» и «Changes pack» с тремя напечатанными изображениями Боуи из разных эпох его карьеры. Ни один из британских релизов (в США EMI) не содержал версию «Absolutely Nothing Premeditated mix». Сингл находился в британском чарте в течение четырёх недель, достигнув двадцать восьмой строчки.

Хит-парады

Примечания

Литература 
 
 

Песни Дэвида Боуи
Песни, написанные Дэвидом Боуи
Песни, написанные Карлосом Аломаром
Песни, написанные Джоном Ленноном
Песни, спродюсированные Дэвидом Боуи
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни на английском языке